Колладон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Колладон, Жан-Даниэль (1802—1893) — швейцарский физик.
 Колладон, Луи Теодор Фредерик (1792—1862) — швейцарский врач и ботаник.